IEC 62196-2, ook wel Mennekes of Type 2-connector genoemd, een oplaadnorm voor elektrische voertuigen
 Mennekes (bedrijf), een Duitse fabrikant van industriële stekkers en aansluitingen